U-234 pode ser:
U-234: um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial.
U-234:um isótopo do urânio.

Desambiguação